Cruz das Posses é um distrito da cidade de Sertãozinho. 1 Possui cerca de 13 mil habitantes fazendo parte da zona de administração Sul. Anteriormente, foi chamado Santa Cruz das Posses.2 

== História ==

Foi fundada em 30 de novembro de 1908, sendo oficializada sua criação em 03 de outubro de 1920, porém o povoado já existia desde o final dos anos 1890.

O Cartório de [[Registro Civil]] e Anexos de Cruz das Posses foi criado em 10 de janeiro de 1921 e instalado em 12 de janeiro de 1921. O primeiro registro de nascimento foi de Joaquim Alves da Silva, em 1923.

Em 1922 foi construída a primeira escola e no mesmo ano foi inaugurada a subprefeitura, sendo José Isaías Ferreira o primeiro subprefeito.

Também em 1914, foi instalado o primeiro Centro Telefônico, na Praça da Lapa, n° 352.